Драфт НБА 2020 года прошёл 18 ноября 2020 года. Изначально планировалось, что драфт будет проведён в спортивном комплексе «Барклайс-центр» в Бруклинe, однако он был перенесён в студию ESPN, Бристол, Коннектикут, и пройдёт в режиме видеоконференции. Команды НБА выбирают баскетболистов-любителей из университетов США, а также других кандидатов, официально зарегистрированных для участия в драфте, в том числе иностранцев. Трансляцию будут осуществлять ESPN и «Yahoo Sports». Первоначально планировалось, что драфт-лотерея состоится 19 мая 2020 года, но из-за продолжающейся пандемии COVID-19 она была перенесена на 20 августа 2020 года. Это первый драфт с 1975 года, который не был проведён в июне, а также второй, который был проведён позже этого месяца, после драфта 1947 года, проведённого в июле предшественником НБА, Баскетбольной ассоциацией Америки (БАА).

Драфт

Сделки с участием драфт пиков

Сделки перед драфтом 
До дня драфта были проведены следующие сделки, в результате которых команды обменялись драфт-пиками.

Сделки в день драфта

Лотерея драфта 
НБА ежегодно проводит лотерею, чтобы определить порядок драфта для команд, которые не попали в плей-офф в предыдущем сезоне. Каждая команда НБА, пропустившая плей-офф, имеет шанс получить драфт-пик в первой четвёрке, но команды с худшими соотношением побед и поражений имеют больше шансов на их получение, начиная с драфта 2019 года. После того, как в лотерее выбраны команды, которые получают четыре первых драфт-пика, другие команды получают выбор драфта НБА на основе их процента побед в предыдущем сезоне. Как это обычно бывает, в случае одинакового соотношения побед и поражений, будет произведена дополнительная жеребьёвка. Лотерея должна была состояться в мае в Юнайтед-центре в Чикаго, штат Иллинойс, однако она была перенесена. 21 июля 2020 года было объявлено, что лотерея состоится 20 августа. Лотерейными командами стали восемь команд, которые не принимали участие в возобновлении сезона НБА 2019/20, а именно «Голден Стэйт Уорриорз», «Нью-Йорк Никс», «Кливленд Кавальерс», «Детройт Пистонс», «Атланта Хоукс», «Чикаго Буллз», «Шарлотт Хорнетс» и «Миннесота Тимбервулвз». Еще шесть команд — команды, не участвовавшие в плей-офф предыдущего сезона (Санз, Спёрс, Пеликанс, Уизардс, Кингз, Гриззлис) с посевом на основе положения команд в турнирной таблице по состоянию на 12 марта. Лотерея так же была проведена в Юнайтед-центре, но представители команд могли следить за ней только по видеосвязи.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Драфта 2020 года

Драфты НБА
НБА в сезоне 2020/2021
События 18 ноября
Ноябрь 2020 года